Hasan Tahsin peut désigner :
 Hasan Tahsin Pacha (1845-1918) ;
 Hasan Tahsin Uzer (1877-1939) ;
 Hasan Tahsin (1888-1919).